Осуми може да се отнася за:

 Осуми, бивша провинция на Япония
 Осуми (полуостров)
 Осуми (острови), архипелаг в северния край на острови Рюкю
 Осуми (спътник), японски изкуствен спътник
 Осуми (проток), проток между остров Кюшуи о-вите Рюкю